Tönnis ist der Familienname folgender Personen:

 Cord Tönnis, Baumeister der „Weserrenaissance“
 Dietrich Tönnis (1927–2010), deutscher Kinderorthopäde
 Wilhelm Tönnis (1898–1978), deutscher Neurochirurg

Siehe auch:
 Wilhelm-Tönnis-Medaille
 Tönnies
 Tönnishäuschen (abgeleitet von Antonius)